ISO 8859-8 — 8-битная кодовая страница из серии ISO 8859 для представления иврита.

Кодировка ISO 8859-8 
Первая половина таблицы кодировки полностью соответствует кодировке ASCII. Числа под буквами обозначают шестнадцатеричный код буквы в Юникоде.

Ссылки 
 Официальная таблица кодировки на сайте www.unicode.org

ISO 8859
Иврит